Граса (, «благодать») — португальська власна назва.

Топоніми

Граса (Лісабон) — парафія.
 Граса (Педроган-Гранде) — парафія.
 Падін-да-Граса — парафія.
 Сеньора-да-Граса-де-Падройнш — парафія.